Datum (lateinisch für „Gegebenes“) steht für:

 Kalenderdatum, ein bestimmter Tag eines Jahres oder Kalenders
 geodätisches Datum, als Kurzform: Lage eines Koordinatensystems zur Angabe einer Position auf der Erde
 die Einzahl von Daten, Angaben, Werte oder Befunde
 Datum (Zeitschrift), österreichische Zeitschrift (ab 2004)
 Datum Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Kalender (Begriffsklärung)